Il singolare femminile del Western & Southern Open 2011 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2011.

La detentrice del titolo era Kim Clijsters, ma non ha partecipato al torneo per un infortunio agli addominali.

Marija Šarapova ha sconfitto in finale Jelena Janković per 4-6, 7-63, 6-3.

Teste di serie 

 Caroline Wozniacki (secondo turno)
 Vera Zvonarëva (semifinale)
 Viktoryja Azaranka (ritirata per infortunio alla mano destra)
 Marija Šarapova (campionessa)
 Li Na (terzo turno)
 Petra Kvitová (terzo turno)
 Francesca Schiavone (terzo turno)
 Marion Bartoli (terzo turno)

 Andrea Petković (semifinale)
 Samantha Stosur (quarti di finale)
 Agnieszka Radwańska (ritirata per infortunio alla spalla destra)
 Anastasija Pavljučenkova (primo turno)
 Jelena Janković (finale)
 Svetlana Kuznecova  (terzo turno)
 Ana Ivanović (secondo turno)
 Peng Shuai  (quarti di finale)

Qualificate 

  Petra Martić  (terzo turno)
  Petra Cetkovská (secondo turno)
  Jill Craybas (primo turno)
  Kimiko Date Krumm (ritirata)
  Bojana Jovanovski (primo turno)
  Eléni Daniilídou (primo turno)

  Chanelle Scheepers (secondo turno)
  Anastasija Rodionova (secondo turno)
  Monica Niculescu (primo turno) 
  Zhang Shuai (primo turno)
  Alexa Glatch (primo turno) 
  Zheng Jie  (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Western & Southern Open 2011